La  est la dynastie qui succède à la , apogée du Moyen Empire. Si la dynastie, qui ne présente pas d'unité familiale contrairement à la précédente, a souvent été considérée comme faisant partie de la Deuxième Période intermédiaire, plusieurs raisons poussent maintenant les chercheurs, comme Julien Siesse, à l'inclure dans le Moyen Empire, en divisant cette période en deux sous-périodes : le Haut Moyen Empire, ou Early Middle Kingdom, de  à , et le Bas Moyen Empire, ou Moyen Empire tardif ou Late Middle Kingdom, de  à la fin de la  dynastie égyptienne. Les rois de la dynastie semblent contrôler tout le territoire égyptien, y compris sous les derniers rois de la dynastie, contrairement à ce qui a longtemps été cru. La capitale est, comme pour la dynastie précédente, Itchtaouy, qui conservera ce rôle jusqu'à la toute fin de la dynastie, voire au-delà. Elle couvrirait la période allant de 1801 ou 1786 (selon ) ou 1766 (selon K. S. B. Ryholt) ou 1759 av. J.-C. (selon D. Franke) à v. 1650 ou 1634 av. J.-C. (1750 selon Altemüller).

Histoire 

Cette dynastie, qui n'avait pas d'unité familiale, a gouverné l'Égypte à la suite de la . Si certains chercheurs, comme Kim Ryholt, pensent qu'elle ne contrôlait pas toute l'Égypte, d'autres, comme Manfred Bietak, Daphna Ben Tor, James et Susan Allen et Janine Bourriau, soutiennent que la  dynastie ne peut avoir émergé avant le milieu de la  dynastie après le règne de Khâneferrê Sobekhotep, d'autres encore, comme Julien Siesse, pensent que la XIII dynastie égyptienne a contrôlé tout le territoire égyptien jusqu'à sa disparition.

La plupart des rois avaient des règnes courts et beaucoup avaient des origines non royales, voire asiatiques, et même les revendiquaient sur des scarabées dits généalogiques, tels Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep, et les trois frères Khâsekhemrê Neferhotep , Sahathor et Khâneferrê Sobekhotep.

Plusieurs rois se sont fait bâtir des pyramides dans la nécropole memphites (particulièrement Daschour, Saqqarah-Sud et Mazghouna). Plusieurs de ces monuments sont soit anonymes, soit non fouillés. En conséquence, seuls deux souverains voient leur nom associé à une pyramide : Ameny-Qemaou et Ouserkarê Khendjer. D'autres rois se sont probablement faits enterrer à Abydos, où se trouvent plusieurs grandes tombes, dont deux, même si l'identification des propriétaires n'est pas complètement certaine, sont attribuées respectivement à Khâsekhemrê Neferhotep  et son frère et successeur Khâneferrê Sobekhotep.

Le pays est divisé en trois districts administratifs, et ce depuis le règne de  : le Nord qui concerne le delta du Nil et la région de Memphis, la tête du Sud qui concerne Thèbes et sa région, et le Sud qui va du Fayoum à la Nubie. Paradoxalement alors que le trône est agité de soubresauts incessants, les hauts fonctionnaires restent en place, poursuivant l'administration du royaume. Les rois s'allient même très souvent avec les hauts fonctionnaires par des mariages entre les princesses royales et ces fonctionnaires. Les arts gardent le même degré de sophistication que lors de la , la qualité ne diminuera vraiment qu'à partir de la Deuxième Période intermédiaire.

À l'exception de la durabilité des règnes, la  dynastie est dans la continuité de la seconde moitié de la , d'où le fait que des chercheurs divisent le Moyen Empire en deux phases, la seconde allant de  jusqu'à la fin de la  dynastie.

Souverains de la  dynastie 

Il est difficile de faire une liste très juste des rois de cette dynastie, Manéthon et le papyrus de Turin donnent une soixantaine de noms, mais trop d'entre eux sont mal connus voire complètement inconnus. L'ordre des rois ci-dessous est donc très incertain et varie selon les spécialistes. Quatre listes sont présentés ici :

!scope=col width="25%" | von Beckerath (1964 et 1997) 
!scope=col width="25%" | Ryholt (1997) 
!scope=col width="25%" | Vandersleyen
!scope=col width="25%" | Siesse (2015 et 2019 )

| Khoutaouyrê Ougaf
| Sekhemrê-Khoutaouy Sobekhotep 
| Khoutaouyrê Ougaf
| Sekhemrê-Khoutaouy Sobekhotep  (= Sekhemrê-Khoutaouy Khâbaou)
|- 
| Sekhemkarê Senebef
| Sekhemkarê Senebef
| Sekhemkarê Senebef (= Sekhemkarê Amenemhat ) 
| Sekhemkarê Senebef (= Sekhemkarê Amenemhat )
|- 
| Sekhemrê-Khoutaouy Paentjeny
| Nerkarê
| 
| Nerkarê (= Ameny-Qemaou ?)
|- 
| Sekhemkarê Amenemhat 
| Sekhemkarê Amenemhat 
| 
| 
|- 
| 
| Ameny-Qemaou
| 
| 
|- 
| Sehotepibrê Sousekhtaouy
| Hotepibrê Sahornedjheritef
| Sehotepibrê Sousekhtaouy
| Hotepibrê Sahornedjheritef
|- 
| Ioufeni
| Ioufeni
| Ioufeni
| 
|- 
| Sânkhibrê Amenemhat 
| Sânkhibrê Amenemhat 
| Sânkhibrê Amenemhat 
| Sânkhibrê Amenemhat 
|- 
| Semenkarê Nebnoun
| Semenkarê Nebnoun
| Semenkarê Nebnoun
| Semenkarê Nebnoun
|- 
| Hotepibrê Sahornedjheritef
| Sehotepibrê Sousekhtaouy
| Hotepibrê Sahornedjheritef
| Sehotepibrê Sousekhtaouy
|- 
| Souadjkarê
| Souadjkarê
| Souadjkarê
| 
|- 
| Nedjemibrê
| Nedjemibrê
| Nedjemibrê
| 
|- 
| Khâânkhrê Sobekhotep 
| Khâânkhrê Sobekhotep 
| Khâânkhrê Sobekhotep 
| 
|- 
| Reniseneb
| Reniseneb
| Reniseneb
| Amenemhat-Reniseneb (= Nebmaâtrê ?)
|- 
| Aoutibrê Hor 
| Aoutibrê Hor 
| Aoutibrê Hor 
| Aoutibrê Hor 
|- 
| 
| Sekhemrê-Khoutaouy Khâbaou
| 
| 
|- 
| 
| Horus Djedkheperou
| 
| 
|- 
| 
| Seb
| 
| 
|- 
| 
| Sebkay
| 
| 
|- 
| Sedjefakarê Amenemhat 
| Sedjefakarê Amenemhat 
| Sedjefakarê Amenemhat 
| Sedjefakarê Amenemhat 
|- 
| Sekhemrê-Khoutaouy Sobekhotep 
| Khoutaouyrê Ougaf
| Sekhemrê-Khoutaouy Sobekhotep 
| Khoutaouyrê Ougaf
|- 
| Ouserkarê Khendjer
| Ouserkarê Khendjer
| Ouserkarê Khendjer
| Ouserkarê Khendjer (= Horus Djedkheperou)
|- 
| Smenkhkarê Imyramesha
| Smenkhkarê Imyramesha
| Smenkhkarê Imyramesha
| Smenkhkarê Imyramesha
|- 
| Sehotepkarê Antef 
| Sehotepkarê Antef 
| Sehotepkarê Antef 
| Sehotepkarê Antef 
|- 
| ...-ibrê Seth
| Meribrê Seth
| ...-ibrê Seth
|
|- 
| Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep 
| Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep 
| Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep 
| Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep 
|- 
| Khâsekhemrê Neferhotep 
| Khâsekhemrê Neferhotep 
| Khâsekhemrê Neferhotep 
| Khâsekhemrê Neferhotep 
|- 
| Sahathor
| Sahathor
| Sahathor
| Sahathor
|- 
| Khâneferrê Sobekhotep 
| Khâneferrê Sobekhotep 
| Khâneferrê Sobekhotep 
| Khâneferrê Sobekhotep 
|- 
| 
| Merhoteprê Sobekhotep 
| 
| Khâânkhrê Sobekhotep 
|- 
| Khâhoteprê Sobekhotep 
| Khâhoteprê Sobekhotep 
| Khâhoteprê Sobekhotep 
| Khâhoteprê Sobekhotep 
|- 
| Ouahibrê Ibiâou
| Ouahibrê Ibiâou
| Ouahibrê Ibiâou
| Ouahibrê Ibiâou
|- 
| Merneferrê Aÿ 
| Merneferrê Aÿ 
| Merneferrê Aÿ 
| Merneferrê Aÿ 
|- 
| Merhoteprê Sobekhotep  (=Ini )
| Merhoteprê Ini 
| Merhoteprê Sobekhotep  (=Ini )
| Merhoteprê Sobekhotep  (=Ini )
|- 
| Sânkhenrê Soudjetou
| Sânkhenrê Soudjetou
| Sânkhenrê Soudjetou
| 
|- 
| Mersekhemrê Ined (=Neferhotep )
| Mersekhemrê Ined
| Mersekhemrê Ined
| Mersekhemrê Ined (=Neferhotep )
|- 
| Souadjkarê Hori
| Souadjkarê Hori
| Souadjkarê Hori
| 
|- 
| Merkaourê Sobekhotep 
| Merkaourê Sobekhotep 
| Merkaourê Sobekhotep 
| Merkaourê Sobekhotep 
|- 
| 4 noms perdus
| 6 noms perdus
| 4 noms perdus
| 
|- 
| Djedhoteprê Dedoumes / Djedneferrê Dedoumes
| Mer[...]rê
| Djedhoteprê Dedoumes / Djedneferrê Dedoumes
| 
|- 
| -maâtrê Ibi 
| Merikheperrê
| -maâtrê Ibi 
| 
|- 
| -oubenrê Hor 
| Merkarê
| -oubenrê Hor 
| 
|- 
| Se[...]karê
| un nom perdu
| Se[...]karê
| 
|- 
| Souahenrê Senebmiou
| Soudjârê Montouhotep 
| [...]enrê
| 
|- 
| 2 noms perdus
| [...]mesrê
| noms perdus
| 
|- 
| Sekhâenrê Yakbim (ou Yakbemou)
| -maâtrê Ibi 
| Merikheperrê
| 
|- 
| un nom perdu
| -oubenrê Hor 
| Merkarê
| 
|- 
| Merikheperrê
| Se[...]karê
| 
| 
|- 
| Merkarê
| Seheqaenrê Sânkhptahi
| 
| 
|- 
| 
| [...]-rê
| 
| 
|- 
| 
| Se[...]enrê
| 
| 
|}

Les rois attribués par ces auteurs à cette dynastie mais dont les positions chronologiques sont inconnues listés ci-dessous :

!scope=col width="25%" | von Beckerath (1964 et 1997) 
!scope=col width="25%" | Ryholt (1997) 
!scope=col width="25%" | Vandersleyen
!scope=col width="25%" | Siesse (2015 et 2019 )

| 
| Souahenrê Senebmiou
| Souahenrê Senebmiou
| Merânkhrê Montouhotep 
|-
| Mershepesrê Ini 
| Mershepesrê Ini 
| 
| Mershepesrê Ini 
|-
| 
| Mersekhemrê Neferhotep 
| 
| Merikheperrê
|-
| 
| Sekhâenrê ...-es
| 
| Merdjefarê
|-
| Seneferibrê Senousert 
| 
| Seneferibrê Senousert 
| Seneferibrê Senousert 
|-
| Seheqaenrê Sânkhptahi
| 
| Seheqaenrê Sânkhptahi
| Djedhoteprê Dedoumes
|-
| Djedânkhrê Montouemsaf
| 
| Djedânkhrê Montouemsaf
| 
|-
| Merânkhrê Montouhotep 
| 
| Merânkhrê Montouhotep 
| 
|-
| Soudjârê Montouhotep 
| 
| Soudjârê Montouhotep 
| 
|-
| Sekhemrê-Sousertaouy Sobekhotep 
| 
| Sekhemrê-Sousertaouy Sobekhotep 
| 
|-
| Maârê Sobekhotep 
| 
| Maârê Sobekhotep 
| 
|-
| Sekhemrê-Neferkhâou Oupouaoutemsaf
| 
| Sekhemrê-Neferkhâou Oupouaoutemsaf
| 
|-
| Menkhâourê Senââib
| 
| Menkhâourê Senââib
| 
|-
| Sebkay
| 
| Sebkay
| 
|-
| Nerkarê
| 
| Nerkarê
| 
|-
| Khouiker
| 
| Khouiker
| 
|-
| Âaqen
| 
| Âaqen
| 
|-
| Âby
| 
| Âby
| 
|-
| Ousermontou
| 
| Ousermontou
| 
|-
| Sekhemrê-Sânhktaouy Neferhotep  (ou Iykherneferet)
| 
| Sekhâenrê Yakbim (ou Yakbemou)
| 
|-
| Ameny-Qemaou
| 
| Khentykhentyemsaf
| 
|-
| Sakarê
| 
| Sekhemrê-Sementaouy Djehouty
| 
|-
| 
| 
| Sekhemrê-Ouahkhâou Râhotep
| 
|-
| 
| 
| Sekhemrê-Ouadjkhâou Sobekemsaf 
| 
|}

Ryholt indique également plusieurs rois de la Deuxième Période intermédiaire qu'il ne peut attribuer à aucune dynastie :
 Âaqen ;
 Âby ;
 Ousermontou ;
 Seneferânkhrê Pépi  ;
 Sekhâenrê Sherek.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 

  Tout sur l'Égypte ancienne (histoire, dynasties, chronologie, cartouches, translittérations, etc.),
  Chronologie, cartouches, histoire, translittérations, etc.
   Site complet pour la datation

Index égyptologique
Dynastie égyptienne
Deuxième période intermédiaire égyptienne